Гивати — пехотная бригада Армии обороны Израиля, относящаяся к Южному военному округу.
 Гивати, Сарай — израильская фотомодель, поп-певица и актриса.